Das Damendoppel der Australian Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Thelma Coyne und Nancye Wynne, die auch in diesem Jahr das Endspiel erreichten und sich dort gegen Nell Hopman / Emily Westacott mit 6:2 und 6:2 durchsetzten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1937